29-й чемпионат мира и одновременно 40-й чемпионат Европы по хоккею с шайбой проходил в США с 8 по 18 марта 1962 года. Одновременно с турниром сильнейших сборных (Группа А), проходили турниры в группе В.

В чемпионате не приняли участие сборные СССР, Чехословакии и Румынии. Это был акт солидарности с хоккеистами сборной ГДР, которым Госдепартамент США отказал в выдаче въездных виз из-за строительства Берлинской стены.

Турнир проходил в один круг.

Квалификационный матч за право играть в группе А

Результаты матчей

Статистика

Лучшие игроки

Самые результативные игроки

Символическая сборная

Медалисты 

Нападающий сборной Швеции Свен Тумба-Юханссон стал первым в истории мирового хоккея трёхкратным чемпионом мира.

Примечания

Ссылки

См. также 
 Группа В чемпионата мира по хоккею с шайбой 1962

Март 1962 года
Спорт в США в 1962 году

Чемпионат Европы по хоккею с шайбой 1962
Международные соревнования по хоккею с шайбой в США
Международные спортивные соревнования в Колорадо-Спрингс
Международные спортивные соревнования в Денвере
Чемпионаты Европы в 1962 году
Чемпионаты мира в США